Gregor XVII. ist der Name folgender Personen:

 Clemente Domínguez y Gómez, Gründer der Palmarianisch-katholischen Kirche
 Jean Gaston Tremblay, Gründer der Apostel der unendlichen Liebe